Schade peut désigner :
 Johann Daniel Schade (1730-1798), architecte saxon ;  
 Jens August Schade (1903-1978), romancier et poète danois ;  
 Herbert Schade (1922-1994), athlète allemand ;  
 Doris Schade (1924-2012), actrice allemande ;  
 Hartmut Schade (1954-), footballeur est-allemand ;  
 Birge Schade (1965-), actrice allemande ;  
  (1965-), ténor canado-allemand.